Esistono più comuni francesi con questo nome

Éterpigny – Passo di Calais
Éterpigny – Somme